Чемпионат Казахстана по шахматам 2022 прошёл в городе Семей с 2 по 12 декабря по эгидой КФШ.

Регламент 
Турнир проводится по круговой системе в 13 туров.
 Категория: 7-я (средний рейтинг: 2412);
 Место проведения: «Абай Арена», Семей, Казахстан;
 Дата проведения: 2 — 12 декабря 2022 года;
 Контроль времени: 1 час 30 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого.

Критерии распределения мест при равенстве очков (за исключением 1-го места):
 Коэффициент Бергера;
 Личная встреча;
 Количество побед.

При дележе 1-го места участниками был бы проведён тай-брейк из двух партий «Рапид» (контроль времени: 15 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход). В случае ничьи будет проведён ещё тай-брейк из двух партий «Блиц»  (контроль времени: 3 минуты на партию с добавлением 2 секунд на ход) с возможным армагеддоном.

 Призы: участники, занявшие 1—3 места, награждаются медалями и дипломами.

Участники 
В турнире принимало участие 14 финалистов.

Таблица

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Казахстана по шахматам
2022 год в шахматах